Bundestagswahlkreis 188 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bergstraße (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Odenwald (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Offenburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Waldshut (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Offenburg (1949 bis 1961)